Roche Tower (qui signifie Tour de Roche) sont des tours appartenant à Roche, une entreprise de pharmaceutique dont le siège social est situé à Bâle.

Architecture 
Roche Towers, le site du siège social de l'entreprise pharmaceutique Roche
Roche Tower 1, inaugurée en 2015, est la première tour construite sur le site des Roche Towers et la plus haute de Suisse de 2015 à 2022, avec ses 178 mètres de hauteur, avant d'être détrôné par la Roche Tower 2
Roche Tower 2, inaugurée en 2022, est la deuxième tour construite sur le site des Roche Towers et actuellement la plus haute tour de Suisse, du haut de ses 205 mètres
Roche Tower 3, inaugurée à l'horizon 2024, sera la troisième tour construite sur le site des Roche Towers et la plus haute tour de Suisse du haut de ses 221 mètres

Gratte-ciel en Suisse
Bâtiment à Bâle